Angel (televíziós sorozat)
Angel (2007) film
Angel (metróállomás)
Dalok
Angel (Aretha Franklin-dal)
Angel (Jimi Hendrix-dal)
Angel (Massive Attack-dal)
Angel (Madonna-dal)